Саламур — кулинарный термин, имеющий несколько значений. Скорее всего происходит от латинского salis — «соль».
В русском языке наиболее часто употребляется со значениями:
 Рассол (со специями).
 Блюдо — маринованная рыба.
 Соус.

В украинской Бессарабии и Подунавье саламур — это соус на основе соли, чеснока, специй, уксуса, растительного масла и рыбного отвара, подаваемый к ухе. В Румынии (saramur) и Болгарии (саламура) — просто рассол, а также рыбное блюдо, солёный суп. В Турции (salamura) — рассол или маринад. Также на Украине «саламурить» означает замариновать мясо для шашлыка.

«Внизу приятелей нагнал седовласый служащий. Он нес в вытянутых руках мокрый пакет с брынзой. Оттуда капал саламур…».

См. также 
 Сугудай

Примечания

Ссылки 
 Что такое саламур и как его приготовить
 Секрет бессарабской ухи — саламур
 Смесь пряностей для рассола «саламур», применяемого при мариновании мяса (рецепт)
 Что такое саламур?

Соусы
Рыбные блюда
Украинская кухня
Болгарская кухня
Румынская кухня
Блюда по алфавиту